In 1943 werd het 13e profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië.  In totaal was dit het 52ste seizoen. Boca Juniors werd kampioen.

Eindstand

Topschutters

Externe link 
 Argentinië 1943 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1942/43